Cacique Mara, es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre del semi legendario Indio Mara quien luchó contra el conquistador español.

La parroquia Cacique Mara cuenta con una población estimada de 71.232 habitantes (2008), una superficie de 7,5 km² y una densidad de población de 9.497,6 habitantes por km².

Límites generales 
La parroquia Cacique Mara se encuentra entre las parroquias  Chiquinquirá,  Caracciolo Parra Pérez y  Raúl Leoni al norte (Av La Limpia y Circunvalación 2), Parroquia Raúl Leoni y  Francisco Eugenio Bustamante al oeste (Circunvalación 2),  Cecilio Acosta (calle Principal, Av 95 y Av 98) y  Cristo de Aranza al sur (Av 100) y la parroquia  Chiquinquirá al este (Av La Limpia y Av 17).

Relieve 

La parroquia es una meseta llana de tierras bajas, constituyendo la cuenca de numerosas cañadas, hasta desembocar en el Lago de Maracaibo. Presenta un relieve muy suave que disminuye de norte a sur hasta llegar a la cota 0 en el lago.

Hidrografía 

La principal cuenca es la de la cañada Honda, cuya depresión determina el relieve de la parroquia.
La cañada Morillo, se encuentra al sur de la parroquia, por su caudal es la principal cañada de Maracaibo. Es atravesada entre otros por el Puente España.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 71.500 habitantes (2008), predominan los barrios y sectores humildes, con algunos conjuntos residenciales. La Zona más urbanizada se encuentra junto a la circunvalación 2, donde están la iglesia San Tarcisio y el hospital Madre Rafols.

Cultura 

La parroquia es conocida por sus símbolos como el Angelito del Amparo, una señal luminosa ubicada en las instalaciones de Enelven en el sector el Amparo que se enciende para indicar la llegada de la temporada navideña en Maracaibo. También por las obras arquitectónicas como la Iglesia San Tarcisio y el museo Ciudad de Dios.

Lugares de Interés 

 Iglesia San Tarcisio. Circunvalación 2
 Museo de Dios. Circunvalación 2
 Ángel de Amparo Ángel de Amparo

Vías de comunicación 
Las vías principales son las circunvalaciones 1 y 2, la 2 marca el límite oeste de la parroquia mientras que la 1 la atraviesa, la avenida la Limpia es otra vía rápida. El resto de la vialidad de la parroquia son calles estrechas y desordenadas frecuentemente en mal estado.

Clasificación de zonas

Barrios 
Cañada Honda, Buena Vista, 12 de Octubre, Amparo, San José, Puerto Rico, la Pastora, Nueva Venezuela, Jorge Rodríguez, los Poste Negros, Socorro, San Fernando, Asocerro, de Febrero, Royal, Monte Santo 1

Sectores 
ARISMENDI

Urbanizaciones

Maracaibo

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Cacique Mara